Never Let Me Down – album di David Bowie
Never Let Me Down – singolo di David Bowie
Never Let Me Down – singolo dei Vize e di Tom Gregory